Craig Quinnell – rugbista a 15 britannico
 Derek Quinnell – rugbista e imprenditore britannico
 Gavin Quinnell – rugbista a 15 britannico
 Scott Quinnell – rugbista a 13 e a 15, giornalista e conduttore televisivo britannico